Larry Clark peut désigner :
 Larry Clark (1943-), un photographe, réalisateur et directeur de la photographie américain
 Larry Clark (1948-), un réalisateur américain ;
 Larry Clark Robinson (1951-), un joueur et entraîneur de la Ligue nationale de hockey.